Canal 39 puede referirse a:

 Canal 39 de La Pintana, Área Metropolitana de Santiago, Chile.
 Canal 39 UHF de Lima, Perú.

Canales de televisión por número